

Persone
 Alexandra Szalay – antropologa australiana
 Antal Szalay – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 David Szalay – scrittore canadese con cittadinanza ungherese
 Gyöngyi Szalay-Horváth – schermitrice ungherese
 Miklós Szalay – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Pál  Szalay – velocista, lunghista, allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Tibor Szalay – calciatore cecoslovacco naturalizzato ungherese
 Sándor Szalay – pattinatore artistico su ghiaccio ungherese

Altro
 170010 Szalay – asteroide della fascia principale